Barcelona KIA 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Барселоне с 11 по 17 июня 2007 года. Турнир проводился на первой неделе травяного сезона — сразу после Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Франческа Скьявоне (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Меганн Шонесси выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Эдина Галловиц уступает свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Нурия Льягостера Вивес выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Аранча Парра Сантонха выигрывает 2-й титул за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Barcelona KIA

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Open SEAT 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Испания
Теннис
Июнь 2007 года
2007